Крушельницький Антін Амвросійович
 Крушельницький Антін Володиславович

Див. також 
 Крушельницький